M'era Luna Festival — музичний фестиваль, який щороку проводиться в Гільдесгаймі, Німеччина кожні другі вихідні дні серпня. Основна орієнтація M'era Luna — готичний рок, симфонічний метал, індастріал і дарквейв. M'era Luna — один з найбільших фестивалів Німеччини, його щороку відвідують 20 000 — 25 000 глядачів (21 000 у 2005 році).

Учасники 
 2000: The Sisters of Mercy, HIM, And One, The Mission, , , Tiamat, Anathema, Haggard, , , , Dkay.com, , , Lithium, Letzte Instanz, The 69 Eyes, , Unknown, , Fields of the Nephilim, Project Pitchfork, , , VNV Nation, Oomph!, , , , , , Estampie, Diary of Dreams, Illuminate, , , , .

 2001: Z.e.t.a.X, , , Schock, Clan of Xymox, Fading Colours, , , Гері Ньюман, , , Lucyfire, Theatre of Tragedy, Lacuna Coil, De/Vision, Letzte Instanz, The 69 Eyes, , Covenant, , Wolfsheim, , Beborn Beton, , , , Obscyre, Inkubus Sukkubus, , , , , , Apoptygma Berzerk, , Paradise Lost, , The Cult, , Marilyn Manson.

 2002: , , , Sonar, , , Tanzwut, , , , , Assemblage 23, , , In Extremo, Blutengel, The 69 Eyes, , VNV Nation, , The Sisters of Mercy, Care Company, Z.e.t.a.X, , , Schandmaul, Carpe Diem, Within Temptation, , , After Forever, Oomph!, Das Ich, , , London After Midnight, The Gathering, , Therion, HIM.

 2003: Placebo, Nightwish, Apocalyptica, Project Pitchfork, Deine Lakaien, Killing Joke, Apoptygma Berzerk, , , Within Temptation, Camouflage, Blutengel, , , Diary of Dreams, , , , Unheilig, The Crüxshadows, , After Forever, Illuminate, Haujobb, , , , Qntal, Lithium, Autumn, , , , Xandria, , [:SITD:], Chillburn, Hekate, , .

 2004: Oomph!, Wolfsheim, , , , Covenant, , , Blutengel, Within Temptation, , , , , , , , , , Schandmaul, , , Elis, , Lacrimosa, Therion, De/Vision, , , , , In Extremo, , The Mission, Tristania, , , Epica, , Flowing Tears.

DJs: ,  () UK, Mike (The Matrix, Bochum).

 2005: The Sisters of Mercy, Deine Lakaien, Skinny Puppy, VNV Nation, , , , Diary of Dreams, , Lacuna Coil, , The Birthday Massacre, , Faun, The Vision Bleak, , , , , , , , , Combichrist, , [:SITD:], , Leaves' Eyes, , Qntal, , Schandmaul, The 69 Eyes, The Crüxshadows, , Autumn, , Limbogott, Osiris Taurus, .

 2006: , , , , , , Die Krupps, Blutengel, Front Line Assembly, Nitzer Ebb, Bauhaus, , , Clan of Xymox, Epica, Letzte Instanz, The Birthday Massacre, Apoptygma Berzerk, Ministry, In Extremo, Within Temptation, , , Midnattsol, , Liv Kristine, Unheilig, , Tristania, Deathstars, The Gathering, , , , , , , , De/Vision, .

 2007: 32 Crash, And One, , Animal Alpha, , Assemblage 23, , , , Covenant, , Deine Lakaien, Die Neue Philharmonie Frankfurt, Diorama, Dir en grey, , Емілі Отем, , IAMX, , , Krypteria, Lacrimas Profundere, My Dying Bride, , , Pain, , , Schandmaul, Skinny Puppy, , The 69 Eyes, The Crüxshadows, The Jesus and Mary Chain, , Tool, , .

 2008: Fields of the Nephilim, Apocalyptica, Moonspell, Epica, Apoptygma Berzerk, VNV Nation, , Samael, Combichrist, , Tanzwut, , Deutsch Amerikanische Freundschaft, Delain, , Unheilig, , Elis, , , , Eisbrecher, , The Vision Bleak, , , , , , , , , .

 2009: , Apocalyptica, , Blutengel, Deathstars, De/Vision, , , , , , IAMX, , Krypteria, , , Letzte Instanz, , , , Nightwish, , Oomph!, Петер Хеппнер, , , SITD, , , , The Birthday Massacre, The Crüxshadows, The Prodigy, Tiamat, , , , , , 

 2010: , , , , , Combichrist, Crematory, Das Ich, Eluveitie, , , Hanzel und Gretyl, Illuminate, In Extremo, Lacrimas Profundere, , Nitzer Ebb, Placebo, , Qntal, , , Skinny Puppy, The 69 Eyes, , The Sisters of Mercy, Unheilig

Примітки

Див. також 
 Wave-Gotik-Treffen
 Діти Ночі: Чорна Рада
 Темна сцена

Посилання 

 M'era Luna Festival офіційний сайт  
 Данський сайт M'era Luna 

Фестивалі Німеччини
Фестивалі готичної музики
Гільдесгайм